Pelocoetes är ett släkte av koralldjur. Pelocoetes ingår i familjen Haliactiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Pelocoetes